Тёмная материя — гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним.

В искусстве 
 «Тёмная материя» () — 11 эпизод 1 сезона телесериала «За гранью возможного» (1995).
 «Тёмная материя» () — канадский телесериал 2015 года.
«Тёмные материи» () — телесериал 2011 года.
 Dark Matter — девятый студийный альбом британской рок-группы IQ.
 Dark Matter Dimensions () — четвёртый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы Scar Symmetry.

Примечания